est le premier album live du groupe de rock néo-progressif anglais, Marillion. Il sort en  sur le label EMI Group et est produit par le groupe et Simon Hanhart.

Historique
Cet album est enregistré lors de la tournée de promotion de l'album Fugazi. Une partie des titres est enregistrée le  en Angleterre au De Montfort Hall de Leicester et l'autre partie au Canada, les 19 et   au Spectrum de Montréal.

Sur la version en vinyle de l'album, chacun des deux albums studio du groupe est représenté par deux titres, Forgotten Sons et Garden Party pour Script for a Jester's Tear et Assassing et Incubus pour l'album Fugazi. L'album est complété par Market Square Heroes qui est le premier single du groupe et Cinderella Search qui est la face B du single Assassing. La version en compact disc contient un titre supplémentaire,  Emerald Lies tiré de l'album Fugazi.

Cet album se classe notamment à la 8 place des charts britanniques et est récompensé par un disque d'or pour plus de 100 000 exemplaires vendus.

Titres
Tous les titres sont écrits et composés par Marillion

LP Vinyle 1984

Face 1

Face 2

CD 1984

Musiciens
 Fish - chant
 Steve Rothery - guitares
 Pete Trewavas - basse , chœurs
 Mark Kelly - claviers
 Ian Mosley - batterie, percussions

Charts et certifications

Charts album

Certifications

Références

Album de Marillion
Album live sorti en 1984
Album publié par EMI Group
Album certifié disque d'or au Royaume-Uni